Hatillo de Loba kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Hatillo de Loba (ort), Bolívar, 
 Hatillo de Loba (kommun), Bolívar,